Il Torneo di Wimbledon 2003 è stata la 117ª edizione del Torneo di Wimbledon e terza prova stagionale dello Slam per il 2003. Si è disputato dal 23 giugno al 6 luglio 2003 all'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il singolare maschile è stato vinto dallo svizzero Roger Federer, che si è imposto sull'australiano Mark Philippoussis in tre set. Il singolare femminile è stato vinto dalla statunitense nº 1 del seed Serena Williams, che ha battuto in tre set la sorella Venus. Nel doppio maschile si sono imposti lo svedese Jonas Björkman e l'australiano Todd Woodbridge, mentre nel doppio femminile hanno trionfato Kim Clijsters e Ai Sugiyama. Nel doppio misto la vittoria è andata a Leander Paes, in coppia con la statunitense ex nº 1 del seed Martina Navrátilová.

Risultati

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Doppio misto

Junior

Singolare ragazzi

 Florin Mergea ha battuto in finale  Chris Guccione 6-2 7-6(7-3)

Singolare ragazze

 Kirsten Flipkens ha battuto in finale  Anna Čakvetadze 6-4 3-6 6-3

Doppio ragazzi

 Florin Mergea /  Horia Tecău hanno battuto in finale  Adam Feeney /  Chris Guccione 7-6(7-4) 7-5

Doppio ragazze

 Alisa Klejbanova /  Sania Mirza hanno battuto in finale  Kateřina Böhmová /  Michaëlla Krajicek 2-6 6-3 6-2

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2003